

Geografia e storia
Lade, porto dell'antica colonia ionia di Mileto, ricordato per le seguenti battaglie navali 
Battaglia di Lade (494 a.C.), scontro navale tra Ioni e Persiani, nel corso della rivolta ionia
Battaglia di Lade (201 a.C.), scontro navale durante la Guerra di Creta tra Rodi e il regno di Macedonia
Lade (Norvegia), anticamente in norreno Hlaðir, oggi un quartiere di Trondheim

Astronomia 
Heinrich Eduard von Lade (1817-1904) – banchiere e astrofilo tedesco
Cratere Lade – cratere lunare così denominato in onore di Heinrich von Lade

Altro
LADE, (Líneas Aéreas del Estado) compagnia aerea della aeronautica militare argentina

 Lade, personaggio dell'Eneide, guerriero troiano ucciso da Turno nel dodicesimo libro del poema.